J75 steht für:

 Pratt & Whitney JT4, ein Strahltriebwerk

 den Johnson-Körper J75, das dreifach verdrehte kleine Rhombenikosidodekaeder

Abkürzung